Туряк () — село у повіті Бістріца-Несеуд в Румунії.
 Туряк (Велике Лаще), Туряк () — поселення в общині Велике Лаще, Осреднєсловенський регіон, Словенія.

 Туряк Юліан Юрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.